Olsen steht für:

 Olsen (Familienname) – für Namensträger siehe dort
 Olsen Brothers, dänisches Pop-Duo
 Olsen Mode, deutsches Handelsunternehmen

Geografische Objekte:
 Mount Olsen, Berg auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Olsen Crags, Kliffs in der Ross Dependency, Antarktika

 Olsen Rock, Klippenfelsen vor Südgeorgien, Südatlantik
 Olsen Valley, Tal auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 Ohlsen
 Olesen
 Olsenbande
 Olssen
 Olson